Franciaország
Grainville, település Franciaországban, Eure megyében
Grainville-Langannerie, település Franciaországban, Calvados megyében
Grainville-sur-Odon, település Franciaországban, Calvados megyében
Grainville-sur-Ry, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Grainville-la-Teinturière, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Grainville-Ymauville, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében